Antônio Lopes (treinador de futebol), treinador e ex-futebolista brasileiro;
 Antonio Lopes, compositor e jornalista brasileiro.
 António Lopes (piloto), piloto de motos todo-terreno português;
 António Lopes Cardoso, falecido político português.

Ver também

Desambiguações de antropônimos